Il doppio femminile  del torneo di tennis Schenectady Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Rachel McQuillan e Claudia Porwik che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Shannan McCarthy 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Anne Smith (semifinali)
 Karin Kschwendt /  Brenda Schultz (semifinali)

 Patricia Tarabini /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1991